La Muette steht für:
 La Muette (Métro Paris), U-Bahn-Station in Paris, Frankreich
 Schloss La Muette, Schloss in Paris, Frankreich
 La muette de Portici, Oper von Daniel-François-Esprit Auber

Siehe auch:
 Mouette (Begriffsklärung)
 Quartier de la Muette, 62. Stadtviertel im 16. Arrondissement von Paris, Frankreich